Дзялоша () — польский дворянский герб.

Описание герба 
В поле червлёном олений рог серебряный с четырьмя ветвями с правой стороны и коршуново крыло с левой. В нашлемнике три страусовых пера.

История 
Начало этого герба относят к царствованию Болеслава Кривоустого.

Используют 

Герб Дзялоша 2 (с изменённой правой стороной) внесен в Часть 1 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 188.

Примечания

Литература 
 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.

Ссылки 
 Гербы белорусской шляхты: [www.lyczkowski.net/ru/gerby-belorusskoj-shljahty/bukvy-d-i.html герб Дзялоша] 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с изображением оленьих рогов
Гербы с изображением коршунова крыла
Гербы с изображением трёх страусовых перьев